Прашинката е микрочастица от твърдо вещество. В семантично отношение е родствена с „прах“. Означава частица, отломка от по-голямо нещо, тяло, предмет. Множеството от сходни по размери и маса такива частици наричаме прах. Думата се използва и в Космологията, и в частност Астрономията с идеята да се определи по някакъв начин естеството на т.нар. Космически прах представляващ гигантски струпвания на материя, вероятно прашинки, отломки от по-големи космически обекти, в Космическото пространство или представляващ не-синкретизирана все още прото-материя, което ни води към идеята за естеството на т.нар. субстанция.

Астрономия
Химия